Dit is een lijst van planetoïden 12701-12800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (12701) Chénier || 1990 GE || 15 april 1990 || E. W. Elst
|-
| (12702) Panamarenko || 1990 SR6|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (12703) - || 1990 SV13|| 23 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (12704) Tupolev || 1990 SL28|| 24 september 1990 || L. V. Zhuravleva, G. R. Kastel'
|-
| (12705) - || 1990 TJ || 12 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (12706) Tanezaki || 1990 TE1|| 15 oktober 1990 || T. Seki
|-
| (12707) - || 1990 UK || 20 oktober 1990 || T. Urata
|-
| (12708) Van Straten || 1990 UB4|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (12709) Bergen op Zoom || 1990 VN4|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (12710) Breda || 1990 VQ5|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (12711) Tukmit || 1991 BB || 19 januari 1991 || J. Mueller
|-
| (12712) - || 1991 EY3|| 12 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (12713) - || 1991 FY3|| 22 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (12714) Alkimos || 1991 GX1|| 15 april 1991 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (12715) Godin || 1991 GR2|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (12716) Delft || 1991 GD8|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (12717) - || 1991 HK || 16 april 1991 || A. Sugie
|-
| (12718) Le Gentil || 1991 LF1|| 6 juni 1991 || E. W. Elst
|-
| (12719) Pingré || 1991 LP2|| 6 juni 1991 || E. W. Elst
|-
| (12720) - || 1991 NU3|| 6 juli 1991 || H. Debehogne
|-
| (12721) - || 1991 PB || 3 augustus 1991 || S. Otomo
|-
| (12722) Petrarca || 1991 PT1|| 10 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (12723) - || 1991 PD10|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (12724) - || 1991 PZ14|| 6 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (12725) - || 1991 PP16|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (12726) - || 1991 PQ16|| 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (12727) Cavendish || 1991 PB20|| 14 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (12728) - || 1991 RP1|| 10 september 1991 || A. Sugie
|-
| (12729) Berger || 1991 RL7|| 13 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (12730) - || 1991 RU8|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (12731) - || 1991 RW12|| 10 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (12732) - || 1991 TN || 1 oktober 1991 || R. H. McNaught
|-
| (12733) - || 1991 TV1|| 13 oktober 1991 || S. Otomo
|-
| (12734) Haruna || 1991 UF3|| 29 oktober 1991 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (12735) - || 1991 VV1|| 4 november 1991 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (12736) - || 1991 VC3|| 13 november 1991 || S. Otomo
|-
| (12737) - || 1991 VW4|| 10 november 1991 || S. Otomo
|-
| (12738) Satoshimiki || 1992 AL || 4 januari 1992 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (12739) - || 1992 DY7|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (12740) - || 1992 EX8|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (12741) - || 1992 EU30|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (12742) Delisle || 1992 OF1|| 26 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (12743) - || 1992 PL2|| 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (12744) - || 1992 SQ || 26 september 1992 || A. Sugie
|-
| (12745) - || 1992 UL2|| 21 oktober 1992 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (12746) Yumeginga || 1992 WC1|| 16 november 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (12747) Michageffert || 1992 YN2|| 18 december 1992 || E. W. Elst
|-
| (12748) - || 1993 BP3|| 30 januari 1993 || A. Natori, T. Urata
|-
| (12749) Odokaigan || 1993 CB || 2 februari 1993 || T. Seki
|-
| (12750) Berthollet || 1993 DJ1|| 18 februari 1993 || E. W. Elst
|-
| (12751) Kamihayashi || 1993 EU || 15 maart 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12752) Kvarnis || 1993 FR35|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (12753) Povenmire || 1993 HE || 18 april 1993 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (12754) - || 1993 LF2|| 15 juni 1993 || H. E. Holt
|-
| (12755) Balmer || 1993 OS10|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (12756) - || 1993 QE1|| 19 augustus 1993 || E. F. Helin
|-
| (12757) Yangtze || 1993 RY11|| 14 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (12758) Kabudari || 1993 SM3|| 22 september 1993 || O. A. Naranjo
|-
| (12759) Joule || 1993 TL18|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (12760) Maxwell || 1993 TX26|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (12761) Pauwels || 1993 TP38|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (12762) Nadiavittor || 1993 UE1|| 26 oktober 1993 || Farra d'Isonzo
|-
| (12763) - || 1993 UQ2|| 19 oktober 1993 || E. F. Helin
|-
| (12764) - || 1993 VA2|| 11 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (12765) - || 1993 VA3|| 11 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (12766) Paschen || 1993 VV4|| 9 november 1993 || E. W. Elst
|-
| (12767) - || 1994 AS || 4 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (12768) - || 1994 EQ1|| 10 maart 1994 || T. Kobayashi
|-
| (12769) Kandakurenai || 1994 FF || 18 maart 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12770) - || 1994 GF || 3 april 1994 || T. Kobayashi
|-
| (12771) Kimshin || 1994 GA1|| 5 april 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12772) - || 1994 GM1|| 14 april 1994 || T. Kobayashi
|-
| (12773) Lyman || 1994 PJ10|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (12774) Pfund || 1994 PH22|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (12775) Brackett || 1994 PX22|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (12776) Reynolds || 1994 PT31|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (12777) Manuel || 1994 QA1|| 27 augustus 1994 || Pleiade
|-
| (12778) - || 1994 VJ1|| 4 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (12779) - || 1994 YA1|| 28 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (12780) Salamony || 1995 CE1|| 9 februari 1995 || D. di Cicco
|-
| (12781) - || 1995 EA8|| 12 maart 1995 || L. Šarounová
|-
| (12782) Mauersberger || 1995 ED9|| 5 maart 1995 || F. Börngen
|-
| (12783) - || 1995 GV || 7 april 1995 || T. Kobayashi
|-
| (12784) - || 1995 QE3|| 31 augustus 1995 || T. Kobayashi
|-
| (12785) - || 1995 ST || 19 september 1995 || S. P. Laurie
|-
| (12786) - || 1995 SU || 19 september 1995 || S. P. Laurie
|-
| (12787) Abetadashi || 1995 SR3|| 20 september 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12788) Shigeno || 1995 SZ3|| 22 september 1995 || T. Okuni
|-
| (12789) Salvadoraguirre || 1995 TX || 14 oktober 1995 || C. W. Hergenrother
|-
| (12790) Cernan || 1995 UT2|| 24 oktober 1995 || Kleť
|-
| (12791) - || 1995 UN4|| 20 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (12792) - || 1995 UL6|| 27 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (12793) Hosinokokai || 1995 UP8|| 30 oktober 1995 || T. Okuni
|-
| (12794) - || 1995 VL || 2 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (12795) - || 1995 VA2|| 11 november 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (12796) Kamenrider || 1995 WF || 16 november 1995 || A. Nakamura
|-
| (12797) - || 1995 WL4|| 20 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (12798) - || 1995 WZ4|| 24 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (12799) von Suttner || 1995 WF6|| 26 november 1995 || Kleť
|-
| (12800) Oobayashiarata || 1995 WQ7|| 27 november 1995 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten